Петро́ Па́влович Заха́рченко (6 вересня 1960, Волошинівка) — український історик. Доктор юридичних наук, професор. Області професійних інтересів: Проведення наукових досліджень у сфері історії українського права, державності, історії держави і права зарубіжних країн, конституційного порівняльного права країн ЄС.

Біографія

Джерела 
 Захарченко Петро Павлович д.ю.н. професор кафедри історії права та держави 
 Кандидат на посаду ректора 

Уродженці Баришівського району
Українські історики
українські професори
доктори юридичних наук України